Usiacurí kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Usiacurí (ort), Atlántico, 
 Usiacurí (kommun), Atlántico,